Luchtvervuiling
 Emissie (meerdere betekenissen)

Wikipedia:Doorverwijspagina